Qinghe ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Qinghe (清河县) der bezirksfreien Stadt Xingtai in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Qinghe (Xingtai);
 den Kreis Qinggil oder Qinghe (青河县) im Kasachischen Autonomen Bezirk Ili im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China, siehe Qinggil;
den Stadtbezirk Qinghe (清河区) der bezirksfreien Stadt Huai’an in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Qinghe (Huai’an);
den Stadtbezirk Qinghe (清河区) der bezirksfreien Stadt Tieling im Norden der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Qinghe (Tieling);
die Großgemeinde Qinghe (清河镇) im Kreis Dazhu der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qinghe (Dazhu);
die Großgemeinde Qinghe (清河镇) im Stadtbezirk Horqin des Autonomen Gebiets Innere Mongolei in China, siehe Qinghe (Horqin);
die Großgemeinde Qinghe (清河镇) im Kreis Huimin der chinesischen Provinz Shandong, siehe Qinghe (Huimin);
die Großgemeinde Qinghe (清河镇) in der Stadt Ji’an in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Qinghe (Ji’an);
die Großgemeinde Qinghe (清河镇) im Kreis Jishan der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Qinghe (Jishan);
die Großgemeinde Qinghe (清河镇) im Kreis Tonghe der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qinghe (Tonghe);
die Großgemeinde Qinghe (清河镇) im Kreis Yutai der chinesischen Provinz Shandong, siehe Qinghe (Yutai);
die Großgemeinde Qinggil oder Qinghe (青河镇) im Kreis Qinggil/Qinghe des Autonomen Gebiets Xinjiang in China, siehe Qinggil (Großgemeinde);
die Gemeinde Qinghe (清河乡) im Kreis Fangcheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Qinghe (Fangcheng);
die Gemeinde Qinghe (清河乡) im Kreis Huaining in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Qinghe (Huaining);
die Gemeinde Qinghe (青河乡) der Stadt Tongjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qinghe (Tongjiang);
die Gemeinde Qinghe (清河乡) im Kreis Zhongjiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Qinghe (Zhongjiang);
den Staatsforst Qinghe (清河林场) im Kreis Jiayin der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Qinghe (Jiayin);
das Straßenviertel Qinghe (清河街道) des Stadtbezirks Haidian der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Qinghe (Haidian);
den Bahnhof Qinghe im Stadtbezirk Haidian der chinesischen Hauptstadt Peking
das Straßenviertel Qinghe (清河街道) des Kreises Pingyu der chinesischen Provinz Henan, siehe Qinghe (Pingyu);
das Straßenviertel Qinghe (清河街道) des Stadtbezirks Qinghemen der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Qinghe (Qinghemen);
das Straßenviertel Qinghe (清河街道) des Stadtbezirks Yingzhou der chinesischen Provinz Anhui, siehe Qinghe (Yingzhou).